

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Capron – villaggio della Contea di Boone, Illinois
 Capron – città della Contea di Woods, Oklahoma
 Capron – città della Contea di Southampton, Virginia

Persone 
 Eddy Capron – calciatore francese